Левашка:

Реки
 Левашка (приток Беломорканала) — река в Карелии
 Левашка (приток Ваймуги) — река в Архангельской области
 Левашка (приток Илезы) — река в Вологодской и Архангельской областях
 Левашка (приток Сухоны) — река в Вологодской и Архангельской областях